Abstoß steht für:
 Abstoß, eine Spielfortsetzung im Fußball
 Abstoß (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth

Siehe auch:
 Abstoßung